Xarma-Adad I, rei d'Assíria (vers 1675-1660 aC)
 Xarma-Adad II, rei d'Assíria tres anys a l'entorn de 1600 aC